Серге́й Никола́евич Шестако́в:
 Шестаков, Сергей Николаевич (род. 1961) — российский футболист и футбольный тренер.
 Шестаков, Сергей Николаевич (1830—1882) — русский архитектор.